Avis steht für:
 im kaufmännischen Bereich eine Geld- oder Warenankündigung, siehe Avis (Logistik)
 eine portugiesische Herrscherdynastie, siehe Haus Avis
 einen portugiesischen Ritterorden, siehe Ritterorden von Avis
 eine US-amerikanische Autovermietung, siehe Avis Rent a Car
 ein österreichisches Unternehmen nach dem Ersten Weltkrieg, siehe Avis Flugzeug- und Autowerke, 
 ein Zauber in den Harry-Potter-Romanen, siehe Liste der Zaubersprüche und Flüche der Harry-Potter-Romane
 die Gottheit, die von der fiktiven Krill Zivilisation in der Fernsehsendung The Orville verehrt wird.

Avis ist der Name folgender Orte:
 Avis (Portugal), Kleinstadt in Portugal
 Windhoek-Avis, Vorstadt von Windhoek

in den Vereinigten Staaten:
 Avis (Kentucky), im Knox County
 Avis (New Mexico), im Otero County
 Avis (Ohio), im Putnam County
 Avis (Pennsylvania), im Clinton County
 Avis (Virginia), im Augusta County
 Avis (West Virginia), im Summers County
 Avis Mills (New Jersey)

Avis ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Avis (* 1991), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer
 Paul Avis (* 1947), anglikanischer Priester, Theologe und Ökumeniker
 Samuel B. Avis (1872–1924), US-amerikanischer Politiker
 Johann Jacob d’Avis (1799–1857), deutscher Kaufmann und Abgeordneter

Siehe auch:
 Avis-Damm
 Aviso